Спасовський () — південнослов'янське прізвище.

Відомі носії 
 Олівер Спасовський (1976) — північномакедонський політик.
 Методія Спасовський (1946) — югославський футболіст, що грав на позиції півзахисника.

Див. також 
 Спасов
Сербські прізвища
Чорногорські прізвища
Боснійські прізвища
Хорватські прізвища
Словенські прізвища
Македонські прізвища